Porchera ima više značenja:
 Porchera, Bergamo
 Porchera, Caserta